Csehország
 Horní Ves, település a Pelhřimovi járásban
 Horní Ves, Fryšták településrésze a Zlíni járásban
 Horní Ves, Hoješín településrésze a Chrudimi járásban
 Horní Ves, Chomutov településrésze a Chomutovi járásban
 Horní Ves, Litvínov településrésze a Mosti járásban
 Horní Ves, Trstěnice településrésze a Chebi járásban
 Horní Ves, Třebeň településrésze a Chebi járásban
 Horní Ves, Vítkov településrésze az Opavai járásban